Das Smart Fibre Launceston International 2018 war Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Februar 2018 in Launceston, Tasmanien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 91 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Launceston City